Флоран Люсьен Серра (; родился 28 февраля 1981 года в Бордо, Франция) — французский профессиональный теннисист; победитель двух турниров ATP в одиночном разряде.

Общая информация 
Родителей Флорана зовут Жан-Люк и Мартин.

7 июля 2012 года француз оформил отношения со своей нынешней супругой Северен де Кордова; 30 января 2014 года у них родился первенец — сын Рафаэль.

Серра в теннисе с семи лет. Любимое покрытие — грунт, лучший удар — форхенд.

Спортивная карьера 
В профессиональном теннисе Серра с 2000 года. В 2001 году он выиграл первый турнир из серии «фьючерс». В 2002 году он пробился через квалификацию на первый для себя турнир ATP-тура — в Аделаиде. В 2004 году Флоран дебютирует на турнире Большого шлема, пройдя через квалификацию на Открытый чемпионат Франции. В апреле 2005 года в Мексике Серра выиграл первый турнир из серии «челленджер». В июне француз впервые поднялся в первую сотню одиночного рейтинга. В сентябре 2005 года выигрывает первый титул ATP — на турнире в Бухаресте. В финале он переиграл россиянина Игоря Андреева со счетом 6-3, 6-4. В январе 2006 года Флоран Серра завоевывает второй титул. На этот раз в финале турнира в Аделаиде он обыграл бельгийца Ксавье Малисса — 6-3, 6-4. В июне 2006 года после выхода в полуфинал в Хертогенбосе Серра достигает самой высокой позиции в рейтинге за карьеру — 36-го места. В сентябре того же года он вышел в полуфинал турнира в Бухаресте.

Следующий раз до полуфинала турнира в Мировом туре Серра добрался в апреле 2008 года в Эшториле. На Открытом чемпионате Франции в том сезоне он показал лучший результат, пройдя в стадию третьего раунда. В апреле 2009 года Флоран сыграл в финале турнира в Касабланке, где проиграл Хуану Карлосу Ферреро — 4-6, 5-7. Во второй раз дойти до третьего раунда Большого шлема французу удалось в январе 2010 года на Открытом чемпионате Австралии. В апреле того же года на грунтовом турнире в Касабланке он вышел в полуфинал. С 2011 года Серра в основном выступает на «челленджер», периодически проходя квалификационный отбор на соревнования Мирового тура и Большого шлема. В 2015 году в возрасте 34-х лет он завершает спортивную карьеру.

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (3)

Победа (2)

Поражения (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (1)

Поражения (1)

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты Франции